Та́стин () может означать:

Топонимы США 
  — поселение в Висконсине.
  — город в Калифорнии.
  — пригород Тастина.
 
  — функционировала с 1942 по 1999 год.
  — городская газета, издающаяся с 1922 года.
  — деревня в Мичигане.

Люди 
  (1899—1994) — британский инженер, профессор.
  (1913—1994) — британская детский психотерапевт.

См. также 
 Билинейное преобразование, в западной науке известное как преобразование Тастина.